Henry Beaufort (bisschop) (ca. 1374-1447), bisschop van Winchester en kardinaal
 Henry Beaufort (2e graaf Somerset) (1401-1418)
 Henry Beaufort (3e hertog Somerset) (1436-1464)